Das Midland Bank Championships 1992 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Brighton. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 20. bis 25. Oktober 1992 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná mit 4:6, 6:4 und 7:6. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Larisa Savchenko-Neiland mit 6:4 und 6:1 gegen Conchita Martínez / Radomira Zrubáková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Brighton